För fjärdarna, se Pyhäselkä (Saimen) och Pyhäselkä (Päijänne).

Pyhäselkä var tidigare en självständig kommun i landskapet Norra Karelen i Östra Finlands län i Finland. Tillsammans med Eno kommun sammanslogs Pyhäselkä den 1 januari 2009 med Joensuu stad. Pyhäselkä har cirka 7 590 invånare och har en yta på 351,58 km². 

Pyhäselkä är enspråkigt finskt.

Före detta finländska kommuner
Joensuu